Goura  bezeichnet
 den wissenschaftlichen Namen der Krontauben, einer Gattung der Taubenvögel
 ein Saiteninstrument, siehe unter Gora (Saiteninstrument)
 Goura (Siykona), Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Sikyona in Griechenland